Llorenç de Mèdici o Llorenç el Magnífic (Florència, 1449 - Careggi, 1492), polític, humanista i mecenes italià que va esdevenir Senyor de Florència entre 1469 i 1492
 Llorenç II de Mèdici (Florència, 1492 - Careggi, 1519), senyor de Florència entre 1516 i 1519 
 Llorenç de Mèdici el Vell (Florència, 1395 - 1440), banquer de la família Mèdici que va ser l'iniciador de la branca familiar anomenada "Il Popolano".
 Llorenç de Mèdici (1599-1648) (Florència, Gran Ducat de Toscana, 1599 - 1648)